Dickson (Tennessee)
Dickson (Oklahoma)
Dickson City
Condado de Dickson (Tennessee)

Desambiguações de topônimos